Neuenhagen kan syfta på:

Tyskland 
Neuenhagen bei Berlin – en kommun i Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
Neuenhagen, Bad Freienwalde – en stadsdel i Bad Freienwalde, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
Neuenhagen, Löhne – en stadsdel i Löhne, Kreis Herford, Nordrhein-Westfalen
Neuenhagen, Kalkhorst – en ort och kommundel i kommunen Kalkhorst, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
Neuenhagen, Altenhagen – en ort och kommundel i kommunen Altenhagen, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern

Neuenhagen (ö) – en ö och högplatå i Oders delta i Brandenburg

Polen 
Neuenhagen – se Czarne, Płoty
Neuenhagen – se Dobiesławiec, Będzino
Neuenhagen – se Jeżyczki
Neuenhagen – se Jezierzany
Neuenhagen – se Niwki, Namysłow